Singh kan som auktorsförkortning betyda:

 Ajay Singh
 Amar Singh
 Arun P. Singh
 Bhagwan Krishna Singh dipterist
 Birendra Kumar Singh dipterist
 Devinder Singh dipterist
 Gurcharan Singh
 Krishna Pal Singh
 Om Prakash Singh dipterist
 Paramjit Singh
 Sudhir Singh
 Sujan Singh
 Shri Ram Singh

Robotskapade auktorsförkortningar